Juste-à-temps ou JAT (en anglais, just–in–time ou JIT) peut désigner :
 juste-à-temps, en gestion de la production ;
 compilation juste-à-temps, en informatique.